Gisèle Celan-Lestrange (1927-1991), artiste française, peintre et graveur ;
 Paul Celan (1920-1970), poète et traducteur roumain de langue allemande naturalisé français.
Patronyme français